Felipe de Lannoy (en francés: Philippe Marie Ernest Albert de Lannoy; Bruselas, Bélgica, 14 de agosto de 1922-10 de enero de 2019) fue un aristócrata belga, padre de la esposa de Guillermo, gran duque heredero de Luxemburgo.

Biografía 
Hijo primogénito del matrimonio formado por el conde Paul Charles de Lannoy y su esposa, la princesa Marie Béatrix de Ligne. Descendía en línea paterna de Carlos de Lannoy, quien fue caballerizo mayor del joven duque Carlos de Borgoña, posteriormente rey Carlos I de España, quien le nombró caballero del Toisón de Oro. Sus hermanos son: Guillebert, Albert, Claude, Myriam, Diane e Isabelle.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Oelegem, Amberes, con Alix Marie della Faille de Leverghem, en 1965. Tuvieron los siguientes hijos:

 Conde Jehan Marie Paul Emmanuel Harold de Lannoy (n. 1966).
 Conde Christian Marie Harold Philippe de Lannoy (n. 1968).
 Condesa Nathalie Marie Béatrice Lydia de Lannoy (n. 1969).
 Condesa Gaëlle Marie Diane Madeleine de Lannoy (n. 1970).
 Conde Amaury Marie Dominique Paul de Lannoy (n. 1971).
 Conde Olivier Marie Arnaud Albert de Lannoy (n. 1974).
 Condesa Isabelle Myriam Jehanne Alix de Lannoy (n. 1976).
 Princesa Stéphanie, gran duquesa heredera de Luxemburgo (n. 1984).

Su esposa falleció a los 70 años víctima de un accidente cerebrovascular, cuando faltaban dos meses para la boda de su última hija. Debido a su avanzada edad, Philippe cedió el puesto de padrino en la boda religiosa de su hija a su primogénito, Jehan.

Cargos y distinciones honoríficas 

 Consejero Provincial de Hainaut.
 Doctor en Derecho.
  Medalla de Voluntario en la Segunda Guerra Mundial [1940-1945] (Reino de Bélgica, 1946).
  Oficial de la Orden de Leopoldo II (Reino de Bélgica).
  Caballero de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica).
  Gran Condecoración de Honor por los Servicios a la República de Austria (equivalente a Oficial de Segunda Clase).
  Caballero Gran Cruz de Justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (1982).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Genealogía

Condes de Henao
Nobles de Bélgica del siglo XX
Católicos de Bélgica
Militares belgas de la Segunda Guerra Mundial
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de Leopoldo
Nacidos en Bruselas